Huszár István (1844–1926) nyitrai nyomdász
 Huszár István (1887–1967) nyitrai nyomdász
 Huszár István (1923–2010) gépészmérnök
 Huszár István (1925–) grafikus
 Huszár István (1927–2010) közgazdász, statisztikus
 Huszár István (?) Váci Mihály-díjas író